Возвратное () — село,
Письменский поселковый совет,
Васильковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1220755402. Население по переписи 2001 года составляло 84 человека.

Географическое положение 
Село Возвратное находится на правом берегу реки Средняя Терса,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Воронежское,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Зелёный Гай (Синельниковский район),
на противоположном берегу — сёла Нововознесенка (Синельниковский район) и  Раздолье (Синельниковский район).
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Платформа 262 км.

Примечания